Bissel steht für:
 Bissel (Großenkneten), Ortsteil von Großenkneten, Niedersachsen

Personen:
 Andreas Bissel (1773–1847), deutscher Zeichner
 Christopher Bissel (* 1995), deutscher Handballspieler
 Johannes Bissel (Johannes Bisselius; 1601–1682), deutscher Jesuit, Historiker und neulateinischer Dichter
 Levi Bissel (Levi Bissell; 1800–1873), US-amerikanischer Erfinder und Eisenbahnkonstrukteur

Siehe auch:
 Bisselgestell (Bisselachse bei Dampflokomotiven)
 Bissell (Begriffsklärung)
 Bisel (Begriffsklärung)